47-й сезон Формулы-1 состоял из 16-ти гран-при и проходил с 10 марта по 13 октября 1996 года. Чемпионом мира стал Деймон Хилл, Кубок конструкторов завоевала команда Уильямс- Рено.

Обзор чемпионата

Гонщики и команды 
 

По окончании Гран-при Великобритании команда Forti Grand Prix снялась с чемпионата

Результаты сезона

Гран-при

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Деймон Хилл

|align="right"| 97
|-
! 2
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 78
|-
! 3
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 59
|-
! 4
|  Жан Алези

|align="right"| 47
|-
! 5
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 31
|-
! 6
|  Герхард Бергер

|align="right"| 21
|-
! 7
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 18
|-
! 8
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 14
|-
! 9
|  Оливье Панис

|align="right"| 13
|-
! 10
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 11
|-
! 11
|  Мартин Брандл

|align="right"| 8
|-
! 12
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 7
|-
! 13
|  Мика Сало

|align="right"| 5
|-
! 14
|  Джонни Херберт

|align="right"| 4
|-
! 15
|  Педру Динис

|align="right"| 2
|-
! 16
|  Йос Ферстаппен

|align="right"| 1
|-
!
|  Юкио Катаяма

|align="right"| 0
|-
!
|  Рикарду Россет

|align="right"| 0
|-
!
|  Джанкарло Физикелла

||
||

||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
!
|  Педро Лами

|align="right"| 0
|-
!
|  Лука Бадоер

||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
!
|  Джованни Лаваджи
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

|align="right"| 0
|-
!
|  Андреа Монтермини

||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
!
|  Тарсо Маркес
||

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru
 Обзор сезона на stop-n-go.ru

Сезоны Формулы-1